Szeder Ferenc (1881–1952) szociáldemokrata politikus, agrárpolitikus
Szeder Ferenc (1936) ejtőernyős, építész